Provincia Saavedra kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Saavedra (provins i Bolivia), Potosí, 
 Provincia Bautista Saavedra, provins, La Paz, 

Robotskapade Boliviaförgreningar